Плохотнюк Михайло Віталійович (нар. 1999) — український футболіст, нападник «Інгульця».
 Плохотнюк Євген Пилипович (нар. 1953) — український фізик у Молдові.
 Плохотнюк Ганна Миколаївна (нар. 1942) — театральна акторка, заслужена артистка України (1997).

Див. також 
 Плахотнюк